

Geografia 
 Bhattarai Danda – città nepalese nel distretto di Syangja

Persone 
 Baburam Bhattarai – politico nepalese
 Krishna Prasad Bhattarai – politico nepalese
 Saraswati Bhattarai – mezzofondista nepalese